Мачулищі () — селище міського типу, Мінський район, Мінська область
 Мачулищі () — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення Білоруської залізниці на лінії Осиповичі I — Мінськ
 Мачулищі () — авіабаза ВПС і військ ППО Білорусі